Mills House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Mills House (Alaska), ID-Nr. 78000536
 Mills House (Jefferson County, Arkansas), ID-Nr. 98000584
 Mills House (White County, Arkansas), ID-Nr. 91001220
 Mills House (Georgia), ID-Nr. 72001468
 Mills House (New Mexico), ID-Nr. 70000400
 Mills House (New York), ID-Nr. 97000566
 Mills House (South Carolina), ID-Nr. 92000645

Siehe auch:
 Mill House